

Botanica 
Correa - genere di piante della famiglia delle Rutacee

Geografia
Augusto Corrêa – comune dello stato del Pará in Brasile
Serafina Corrêa – comune dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile
Vespasiano Correa – comune dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile

Persone
Alberto Taveira Corrêa (1950) – arcivescovo cattolico brasiliano
Alejandro Correa (1979) – ex calciatore uruguaiano
Alessandro Correa, meglio noto come Sandrinho (1980) – ex calciatore brasiliano
Anderson Corrêa Polga, detto Anderson Polga (1979) – ex calciatore brasiliano
Andrés Correa (1994) – calciatore colombiano
Ana Beatriz Corrêa (1992) – pallavolista brasiliana
Andrés Correa (1994) – calciatore colombiano
Ángel Correa (1995) – calciatore argentino
Antonio Aguilar y Correa (1824-1908) – Grande di Spagna e politico spagnolo
Arturo de Jesús Correa Toro (1941-2021) – vescovo cattolico colombiano
Bruno Correa (1986) – calciatore brasiliano
Caroline Correa (1979) – attrice australiana
Carlos Correa (1994) – giocatore di baseball portoricano
Carlos Correa (1936-2013) – calciatore uruguaiano
Carlos Rodrigues Corrêa, detto semplicemente Carlos Corrêa (1980) – calciatore brasiliano
Charles Correa (1930-2015) – architetto indiano
Christian Corrêa Dionísio, detto Christian (1975) – calciatore brasiliano
Daniel Corrêa Freitas (1994-2018) – calciatore brasiliano
David Corrêa da Fonseca (1995) – calciatore brasiliano
Diego González Correa (1984) – ex cestista uruguaiano con cittadinanza messicana
Emilio Correa Sr. (1953) – ex pugile cubano
Emilio Correa (1985) – pugile cubano
Fernando Correa (1974) – calciatore uruguaiano
Gabriel Correa (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
Haílton Corrêa de Arruda, conosciuto come Manga (1937) – ex calciatore brasiliano
Harold Correa (1988) – triplista francese
Henrique Alvim Corrêa (1876-1910) – illustratore brasiliano
Heriberto Correa (1949-2017) – calciatore paraguaiano
Hiago Corrêa Silveira Cena, noto semplicemente come Hiago (1997) – calciatore brasiliano
Jaime Correa (1979) – ex calciatore messicano
Jaime Corrêa Freitas, conosciuto semplicemente come Jaime (1943) – ex calciatore brasiliano
Javier Correa (1992) – calciatore argentino
Jéferson Luis Correa Carpes, meglio noto come Jé (1983) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Joaquín Correa (1994) – calciatore argentino
Jorge Correa (1993) – calciatore argentino
Joris Correa (1993) – calciatore francese
José Erick Correa (1992) – calciatore colombiano
Juan Manuel Correa (1999) – pilota automobilistico statunitense
Kamalei Correa (1994) – giocatore di football americano statunitense
Kléber de Carvalho Corrêa, detto Kléber (1980) – ex calciatore brasiliano
Lincoln Corrêa dos Santos (2000) – calciatore brasiliano
Lou Correa (1958) – politico statunitense
Lucas Correa (1984) – calciatore argentino
Lucas Correa – (1996) – calciatore uruguaiano
Luiz Antônio Correia da Costa, noto come Müller (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Marcos Aoás Corrêa, noto come Marquinhos (1994) – calciatore brasiliano
Marcos Corrêa dos Santos, conosciuto come Marquinhos (1971) – calciatore brasiliano
Martín Correa, propr. Bruno Martín Correa Araújo (1991)– calciatore uruguaiano
Maximiliano Correa (1989) – calciatore argentino
Nicolás Correa (1983) – calciatore uruguaiano
Nikolle Correa (1985) – pallavolista brasiliana
Omar Correa (1953) – ex calciatore uruguaiano
Pablo Correa (1967) – allenatore di calcio uruguaiano
Pavlos Correa o Paulos Korrea (1998) – calciatore cipriota
Pierina Correa (1961) – architetta e politica ecuadoriana
Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) – storico, politico, filosofo e giornalista brasiliano
Rafael Correa (1963) – politico ed economista ecuadoriano
Ricardo Correa (1994) – calciatore uruguaiano
Rivaldo Correa (1999) – calciatore colombiano
Roberto Correa (1992) – calciatore spagnolo
Roberto José Corrêa, meglio conosciuto come Robertão (1949-2021) – cestista brasiliano
Rubén Correa (1941) – ex calciatore peruviano
Thiago Xavier Rodrigues Corrêa, noto come Thiago Xavier – (1983) – calciatore brasiliano
Tomi Correa (1984) – calciatore spagnolo
Vanina Correa (1983) – calciatrice argentina
Wesley Correa (1962) – ex cestista portoricano

Altro
Anfiteatro Correa – arena costruita sui resti del Mausoleo di Augusto, demolita nel 1937
Sampaio Corrêa Futebol Clube, noto anche semplicemente come Sampaio Corrêa – società calcistica brasiliana